То́мас Па́ркер ():
  (1843—1915) — английский изобретатель.
 Паркер, Томас Джеффри (1850—1897) — английский зоолог.
 Паркер, Томас (1883—1965) — австралийский гребец.
 Паркер, Томас (1906—1964) — английский футболист.